

Geografia 
 Iod – villaggio del comune di Răstolița in Romania.

Linguistica 
 Iod (anche jod o yod) – nome alternativo dell'approssimante palatale 
 Jōdh – lettera dell'alfabeto ebraico
 Iod – lettera introdotta dai linguisti per rappresentare il fonema /j/ nella lingua greca antica

Note

Pagine correlate 
 JOD, YOD